Wiener Nachtigall ist der Beiname folgender Künstlerinnen:

 Pauline Lucca (1841–1908), österreichische Opernsängerin
 Elfie Mayerhofer (1917–1992), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Rita Streich (1920–1987), deutsche Koloratursopranistin